Звє́рев — російське та білоруське прізвище, яке пішло від прізвиська Звір. В українських прізвищах часто зустрічається варіант Звє́рєв.

 Звєрев Анатолій Михайлович — Герой Радянського Союзу
 Звєрев Анатолій Тимофійович (1931–1986) — радянський художник.
 Звєрев Валентин Павлович — Герой Радянського Союзу
 Звєрев Василь Андрійович — Герой Радянського Союзу
 Звєрев Василь Васильович — Герой Радянського Союзу
 Звєрев Віталій Анатолійович (1924) — російський радіофізик, член-кореспондент АН СРСР (1979).
 Звєрев Георгій Юхимович — Герой Радянського Союзу
 Звєрев Іван Зіновійович — Герой Радянського Союзу
 Звєрев Костянтин Якович (1821–1890) — російський військовий інженер, генерал, фахівець у галузі фортифікації.
 Звєрев Микола Кузьмович — Герой Радянського Союзу
 Звєрев Микола Олександрович — Герой Радянського Союзу
 Звєрев Микола Сергійович (1832–1893) — російський піаніст, педагог.
 Звєрев Митрофан Степанович (1903–1991) — російський астроном, член-кореспондент АН СРСР (1953).
 Звєрев Олексій Матвійович (1939) — російський критик, літературознавець, перекладач.
 Звєрев Рід Петрович (1931—1996) — діяч КПРС
 Звєрев Сергій Анатолійович (1963) — російський перукар, стиліст, шоу-мен.

 Звєрєв Володимир Павлович (1960) — український державний службовець
 Звєрєв Герман Германович (1995) — український громадський діяч
 Звєрєв Герман Рідович (1963) — український лікар-маммолог
 Звєрєв Ілля Юрійович (справжнє ім'я Ізольд Юдович Замберг, 1926–1966) — радянський письменник єврейського походження.
 Звєрєв Микола Вікторович (1967) — український політик
 
 Зверев Олександр Олександрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Звєрева

Російські прізвища